Milan Tekel (né le  à Liptovský Mikuláš en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Il débute avec le MHk 32 Liptovský Mikuláš en Extraliga Slovaque. Il rejoint la France en 2000. Il passe six saisons avec le CPH Dijon ponctuée par une victoire en Coupe de France en 2006. En 2006, il poursuit sa carrière à Briançon. Avec les Diables Rouges, il s'incline en 2008 en finale de la Ligue Magnus et en finale de la Coupe de la Ligue contre Rouen. À la fin de la saison, il n'est plus dans les plans de l'entraîneur Luciano Basile, et n'est pas reconduit. Il reste dans les Hautes-Alpes en signant pour trois saisons chez les Rapaces de Gap. Les Rapaces remportent la  Division 1 en 2009.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue Magnus
 2006-2007 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.
 2005-2006 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || MHk 32 Liptovský Mikuláš ||Extraliga Slovaque ||7||0||1||1||2||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1995-1996 || MHk 32 Liptovský Mikuláš ||Extraliga Slovaque ||25||0||0||0||12|| ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || MHk 32 Liptovský Mikuláš ||Extraliga Slovaque ||40||1||2||3||16|| ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || MHk 32 Liptovský Mikuláš ||Extraliga Slovaque ||26||0||1||1||10|| ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || HC Polygón Prievidza || 1.liga slovaque ||12||2||2||4||8|| ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || HK Sportina Bled || Ligue Slovène || || || || || || ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || CPH Dijon || Division 1 ||21||2||0||2||22||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2001-2002 ||CPH Dijon || Division 1 || ||7||11||18|| || ||  ||  ||  ||  
|-
| 2002-2003 ||CPH Dijon || Ligue Magnus ||27||4||11||15||30||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2003-2004 ||CPH Dijon || Ligue Magnus ||28||10||9||19||40||5||1||1||2||12 
|-
| 2004-2005 ||CPH Dijon ||Ligue Magnus ||44||3||3||6||38||4||0||1||1||14 
|-
| 2005-2006 ||CPH Dijon || Ligue Magnus ||27||6||11||17||69||5||3||6||9||10
|-
| 2006-2007 ||Briançon || Ligue Magnus ||16||3||9||12||16||8||1||2||3||4 
|-
| 2007-2008 ||Briançon || Ligue Magnus ||20||3||8||11||12||9||1||4|| 5||12 
|-
| 2008-2009 ||Gap || Division 1 ||26 || 12 || 21 || 33 || 34||6 || 2 || 5 || 7 || 6 
|-
| 2009-2010 ||Gap || Ligue Magnus ||21 || 5|| 5|| 10|| 24|| 2|| 0|| 1|| 1||0
|-
| 2010-2011 ||Gap || Ligue Magnus ||22 || 6|| 9|| 15|| 48|| 5|| 0|| 3|| 3||2
|-
| 2011-2012 ||Gap || Ligue Magnus ||25||13||5||18||16||9||8||1||9||16
|-
| 2012-2013 ||Gap || Ligue Magnus ||26||6||2||8|| 10|| 3|| 0||1||1|| 14
|-
| 2013-2014 ||Gap || Ligue Magnus || 26||5||11||16||66||8||0||1||1||4

Références 

Naissance en juin 1975
Naissance à Liptovský Mikuláš
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Rapaces de Gap